Moosdorf steht für:

Orte
 Moosdorf, Gemeinde in Oberösterreich
 Moosdorf (Aiterhofen), Gemeindeteil von Aiterhofen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Moosdorf (Waldmünchen), Gemeindeteil von Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern

 Moosdorf (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft der Gemeinde Kirchberg bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Personen
 Edgar Moosdorf (geb. 1948), ehemaliger Fußballspieler
 Heinz-Detlef Moosdorf (1939–2014), deutscher Künstler
 Johanna Moosdorf (1911–2000), deutsche Schriftstellerin

 Matthias Moosdorf (* 1965), deutscher Cellist und Hochschullehrer
 Otto-Georg Moosdorf, deutscher Musiker

Siehe auch:
 Mosdorf
 Moßdorff
 Mohsdorf
 Mossdorf